Змагання з тріатлону серед жінок на літніх Олімпійських іграх 2020 відбулися 27 липня 2021 року в Морському парку Одайба в Токіо.

Формат 
Дистанція олімпійського тріатлону складається з трьох частин: плавання на 1,5 км, велоперегони на 40 км і забіг на 10 км.

Результати

Примітки 

Жінки